Borwein:
 Jonathan Borwein (* 1951, St. Andrews)
 Peter Borwein (* 1953, St. Andrews)

 Costante di Erdős-Borwein